ZJO – codice aeroportuale IATA dell'autostazione di San Jose (California) (Stati Uniti)